Раковец — многозначный термин.

Фамилия 
 Раковец, Степан Семёнович (1938—2000) — механизатор, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.

Топоним

Молдавия 
 Раковец — село в Сорокском районе.
 Раковец — река, приток реки Прут.

Украина 
 Раковец — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Раковец — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Раковец — село во Львовском районе Львовской области.
 Раковец — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Раковец — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.

См. также 
 Великий Раковец
 Долни-Раковец
 Малый Раковец
 Новый Раковец
 Чесновский Раковец